

Жінки 
 Колесова Наталія — чемпіонка України із танців на візках, почесна громадянка Рівного.

Чоловіки 
 Колесов Едуард Олександрович (нар. 1946) — український графік, художник-постановник кіно, театру і телебачення.
 Колесов Микола Борисович — радянський та російський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Колесов Олег Анатолійович — радянський та український футболіст, воротар.
 Колесов Орест Андрійович — депутат Верховної Ради СРСР 9-го скликання, міністр вугільної промисловості УРСР, доктор технічних наук.

Примітки 

російські прізвища